Río Luján puede referirse a:

 río Luján, cauce fluvial de la Argentina;
 estación Río Luján, estación de ferrocarril de la Argentina;
 Lomas del Río Luján o Río Luján, localidad de la Argentina; o
 Chacras del Río Luján, localidad de la Argentina.